Choco kan syfta på följande:

 Chocó, departement i Colombia
 Choco, Mexiko, en ort